Die Speedski-Weltmeisterschaften sind ein alle zwei Jahre stattfindendes Sportereignis, bei dem die Weltmeister im Speedski ermittelt werden. Veranstalter ist seit 1995 der Weltskiverband FIS.

Austragungsorte 
Die erste inoffizielle Weltmeisterschaft fand bereits 1981 in Allenspark (USA) statt. Von der FIS werden diese allerdings erst seit 1995 organisiert.

Liste der Austragungsorte

Die erfolgreichsten Teilnehmer 

Die erfolgreichsten Teilnehmer gemessen an der Anzahl der Weltmeistertitel sind bei den Frauen Karine Dubouchet Revol (FRA, 5 Siege) und bei den Herren Simone Origone (ITA, 6 Siege).

Ewiger Medaillenspiegel

Weblinks 
 Fédération Internationale de Ski (FIS)
 Speedski.info: Ergebnisse der Weltmeisterschaften von 1981 bis 2017 (englisch, französisch)